Längskär kan syfta på följande platser:

Åland 

1. Längskär (Kökar, Åland),  (4 ha)
2. Längskär (Kumlinge Åland),